|-
| 132301 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132302 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132303 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132304 - ||  || 15 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132305 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132306 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132307 - ||  || 15 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132308 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132309 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132310 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132311 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132312 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132313 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132314 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132315 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132316 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132317 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132318 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132319 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132320 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132321 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132322 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132323 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132324 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132325 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132326 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132327 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132328 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132329 - ||  || 7 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 132330 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132331 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132332 - ||  || 3 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132333 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132334 - ||  || 2 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132335 - ||  || 2 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132336 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132337 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132338 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132339 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132340 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132341 - ||  || 4 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132342 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132343 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132344 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132345 - ||  || 4 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132346 - ||  || 4 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132347 - ||  || 2 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132348 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132349 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132350 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132351 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132352 - ||  || 5 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132353 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132354 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132355 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132356 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132357 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132358 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132359 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132360 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132361 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132362 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132363 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132364 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132365 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132366 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132367 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132368 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132369 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132370 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132371 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132372 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132373 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132374 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132375 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132376 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132377 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132378 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132379 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132380 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132381 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132382 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132383 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132384 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132385 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132386 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132387 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132388 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132389 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132390 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132391 - ||  || 9 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132392 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132393 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132394 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132395 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132396 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132397 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132398 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132399 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132400 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-